Montesano, családnév
 Montesano, gőzhajó
 Montesano, település az USA Washington államában